Гран-при кантона Аргау () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в швейцарском кантоне Аргау вокруг деревни Гиппинген, коммуна Лойгерн. Входит в календарь Европейского тура UCI под категорией 1.HC.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гран-при кантона Аргау на FirstCycling 
 
 
 
 

Велогонки в Швейцарии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1964 года